Volkov, Volkova, Volkhov eller Volchov kan syfta på:

 Volkov (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Volkov (månkrater) – en nedslagskrater på månens baksida

Geografi

Antarktis 

 Gora Volkova,

Ryssland 

 Volkova (vattendrag), Tomsk oblast, 
 Volchov – en stad  i Ryssland
 Volchov (flod) – en flod i Rysslad

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar